Seventeen:
 Seventeen — американский молодёжный журнал о моде.
 Seventeen — индонезийская поп-рок-группа.
 Seventeen — южнокорейский бойбенд.